Trygław – bóg słowiański
 Trygław – największy głaz narzutowy w Polsce
 Trygław – kwartalnik metapolityczny

Zobacz też 
 Triglav (ujednoznacznienie)